Dies ist eine Liste der Premierminister von Marokko seit 1955.

Siehe auch 
 Politisches System Marokkos
 Liste der Herrscher Marokkos

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Regierung von Marokko (arabisch, französisch, englisch)
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Marokko World Statesmen.org (englisch)

!
!
Marokko